

Codici 
 AUL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Aur (Isole Marshall)
 AUL – codice vettore ICAO di Aeroflot-Nord
 aul – codice ISO 639-3 della lingua aulua

Altro 
 Aul  – tipo di villaggio fortificato caucasico